BSB est un sigle pour :
 Burgundy School of Business, une grande école de commerce française ;
 Backstreet Boys, un Boys band américain.
 brevet de surveillant de baignade, un diplôme français concernant la surveillance de la baignade ;
 British Sky Broadcasting Group PLC, alias BSkyB, un opérateur britannique de télévision par satellite ;
 , une unité spéciale de la gendarmerie néerlandaise ;
 Bandar Seri Begawan, la capitale du sultanat de Brunei ;
 Business Solutions Builders, une firme internationale ;
 Boy-Scouts of Belgium, association historique scoute pluraliste belge ;
 Bibliothèque Sainte-Barbe, une bibliothèque interuniversitaire de Paris ;
Bayerische Staatsbibliothek, bibliothèque d'État de Bavière.

BSB est un code pouvant faire référence à :
 .